Foday bezeichnet:

 Guangdong Foday Automobile, chinesischer Automobilhersteller
 Foday Jibani Manka (1942–2014), Politiker aus Gambia
 Foday Musa Suso (* 1950), Musiker aus Gambia
 Foday Sankoh (1937–2003), Anführer aus Sierra Leone
 Foday Kunda, Ortschaft in Gambia